Plaatsen
 Winterton (Canada), een gemeente in Newfoundland en Labrador, Canada
 Winterton (Lincolnshire), een civil parish in Lincolnshire, Engeland
 Winterton-on-Sea, een civil parish in Norfolk, Engeland
 Winterton Lighthouse, de vuurtoren van die plaats
 Winterton Dunes, een duingebied nabij die plaats
 Winterton, een voormalige naam van Altaville in Californië, Verenigde Staten
 Winterton (New York), een gehucht in New York, Verenigde Staten
 Winterton (Zuid-Afrika), een gemeente in KwaZulu-Natal, Zuid-Afrika

Personen
 Ann Winterton, Engels parlementslid
 Nicholas Winterton, Engels parlementslid
 Paul Winterton, Engels journalist en auteur
 Rosie Winterton, Engels parlementslid

Andere
 Earl Winterton, een titel in de peerage van Ierland